Bates Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bates Lake (Colorado)
 Bates Lake (Antrim County, Michigan)
 Bates Lake (Iron County, Michigan)
 Bates Lake (Pennsylvania)